A 2003-as Australian Open férfiversenyét az amerikai Andre Agassi nyerte a német Rainer Schüttler előtt.

Kiemeltek

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Források 
 Eredmények

F1